Double Dragon – seria chodzonych bijatyk komputerowych
 Double Dragon – pierwsza gra w powyższej serii, wyprodukowana przez  Technos Japan Corporation.
 Double Dragon – serial animowany oparty na grze z 1993 roku
 Double Dragon – film oparty na serii gier z 1994
 Double Dragon – bijatyka 2D 1 na 1, wydana w roku 1995, która została oparta bezpośrednio na filmie
 Double Dragon – 6-odcinkowa seria komiksów bazujących na grze.